Kozlov (deutsch Kozlau) steht für folgende Orte in Tschechien:

 Kozlov u Jihlavy, Gemeinde im Okres Jihlava
 Kozlov u Ledče nad Sázavou, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod
 Kozlov u Křižanova, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou
 Kozlov u Velkého Újezdu, Gemeinde im Okres Olomouc
 Kozlov (Bochov), Ortsteil von Bochov, Okres Karlovy Vary
 Kozlov, Ortsteil von Bystřice nad Pernštejnem, Okres Žďár nad Sázavou
 Kozlov, Ortsteil von Česká Třebová, Okres Ústí nad Orlicí
 Kozlov, Ortsteil von Mladějov, Okres Jičín
 Kozlov, Ortsteil von Střelské Hoštice, Okres Strakonice
 Kozlov, Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Hradiště, Okres Karlovy Vary
 Kozlov, Wüstung in der Gemeinde Ošelín, Okres Tachov

Kozlov bzw. Kozlova ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Kozlova (geb. Anna Koslowa; * 1972), russisch-US-amerikanische Synchronschwimmerin
 Boris Kozlov (* 1967), russischer Jazzmusiker
 Dmitry Feichtner-Kozlov (* 1972), deutsch-russischer Mathematiker
 Evgenij Kozlov (* 1955), russischer Künstler
 Sergei Kozlov (geb. Sergei Alexejewitsch Koslow; * 1964), russisch-amerikanischer Kameramann
 Stefan Kozlov (* 1998), US-amerikanischer Tennisspieler
 Vladimir Kozlov (eigentlich Oleh Aleksandrowytsch Prudyus; * 1979), ukrainisch-amerikanischer Wrestler

Siehe auch:
 Koslow
 Kozłowo